{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (59101) - || 1998 WB13 ||21 november 1998 || LINEAR
|-
| (59102) - || 1998 WC14 ||21 november 1998 || LINEAR
|-
| (59103) - || 1998 WF15 ||21 november 1998 || LINEAR
|-
| (59104) - || 1998 WQ17 ||21 november 1998 || LINEAR
|-
| (59105) - || 1998 WP20 ||18 november 1998 || LINEAR
|-
| (59106) - || 1998 WF23 ||18 november 1998 || LINEAR
|-
| (59107) - || 1998 WF27 ||17 november 1998 || Spacewatch
|-
| (59108) - || 1998 WG27 ||17 november 1998 || Spacewatch
|-
| (59109) - || 1998 WT28 ||21 november 1998 || Spacewatch
|-
| (59110) - || 1998 WR31 ||29 november 1998 || T. Handley
|-
| (59111) - || 1998 WZ33 ||23 november 1998 || LONEOS
|-
| (59112) - || 1998 WN35 ||18 november 1998 || Spacewatch
|-
| (59113) - || 1998 XQ || 10 december 1998 || Kleť
|-
| (59114) - || 1998 XQ2 ||7 december 1998 || A. Boattini, L. Tesi
|-
| (59115) - || 1998 XG3 ||8 december 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (59116) - || 1998 XL3 ||9 december 1998 || T. Kobayashi
|-
| (59117) - || 1998 XQ3 ||9 december 1998 || T. Kobayashi
|-
| (59118) - || 1998 XS5 ||8 december 1998 || Spacewatch
|-
| (59119) - || 1998 XU5 ||8 december 1998 || Spacewatch
|-
| (59120) - || 1998 XT8 ||11 december 1998 || T. Kagawa
|-
| (59121) - || 1998 XR10 ||15 december 1998 || ODAS
|-
| (59122) - || 1998 XJ15 ||15 december 1998 || ODAS
|-
| (59123) - || 1998 XN16 ||14 december 1998 || LINEAR
|-
| (59124) - || 1998 XJ19 ||10 december 1998 || Spacewatch
|-
| (59125) - || 1998 XK20 ||10 december 1998 || Spacewatch
|-
| (59126) - || 1998 XE25 ||13 december 1998 || Spacewatch
|-
| (59127) - || 1998 XP25 ||13 december 1998 || Spacewatch
|-
| (59128) - || 1998 XA26 ||14 december 1998 || Spacewatch
|-
| (59129) - || 1998 XC27 ||15 december 1998 || LINEAR
|-
| (59130) - || 1998 XU34 ||14 december 1998 || LINEAR
|-
| (59131) - || 1998 XA38 ||14 december 1998 || LINEAR
|-
| (59132) - || 1998 XM39 ||14 december 1998 || LINEAR
|-
| (59133) - || 1998 XM41 ||14 december 1998 || LINEAR
|-
| (59134) - || 1998 XR43 ||14 december 1998 || LINEAR
|-
| (59135) - || 1998 XN46 ||14 december 1998 || LINEAR
|-
| (59136) - || 1998 XZ49 ||14 december 1998 || LINEAR
|-
| (59137) - || 1998 XY50 ||14 december 1998 || LINEAR
|-
| (59138) - || 1998 XC52 ||14 december 1998 || LINEAR
|-
| (59139) - || 1998 XS59 ||15 december 1998 || LINEAR
|-
| (59140) - || 1998 XN60 ||15 december 1998 || LINEAR
|-
| (59141) - || 1998 XE61 ||13 december 1998 || Spacewatch
|-
| (59142) - || 1998 XD62 ||15 december 1998 || Spacewatch
|-
| (59143) - || 1998 XT72 ||14 december 1998 || LINEAR
|-
| (59144) - || 1998 XN73 ||14 december 1998 || LINEAR
|-
| (59145) - || 1998 XX73 ||14 december 1998 || LINEAR
|-
| (59146) - || 1998 XC74 ||14 december 1998 || LINEAR
|-
| (59147) - || 1998 XG77 ||14 december 1998 || LINEAR
|-
| (59148) - || 1998 XB78 ||15 december 1998 || LINEAR
|-
| (59149) - || 1998 XA84 ||15 december 1998 || LINEAR
|-
| (59150) - || 1998 XV90 ||15 december 1998 || LINEAR
|-
| (59151) - || 1998 XK96 ||12 december 1998 || O. A. Naranjo
|-
| (59152) - || 1998 XN97 ||8 december 1998 || LONEOS
|-
| (59153) - || 1998 XV97 ||11 december 1998 || LONEOS
|-
| (59154) - || 1998 XP98 ||13 december 1998 || Spacewatch
|-
| (59155) - || 1998 XL99 ||15 december 1998 || ODAS
|-
| (59156) - || 1998 YC3 ||17 december 1998 || T. Kobayashi
|-
| (59157) - || 1998 YC4 ||19 december 1998 || T. Kobayashi
|-
| (59158) - || 1998 YQ4 ||20 december 1998 || CSS
|-
| (59159) - || 1998 YX7 ||24 december 1998 || P. G. Comba
|-
| (59160) - || 1998 YF8 ||24 december 1998 || T. Kobayashi
|-
| (59161) - || 1998 YL10 ||27 december 1998 || P. G. Comba
|-
| (59162) - || 1998 YX10 ||18 december 1998 || ODAS
|-
| (59163) - || 1998 YX11 ||26 december 1998 || T. Kobayashi
|-
| (59164) - || 1998 YG12 ||27 december 1998 || T. Kobayashi
|-
| (59165) - || 1998 YY13 ||19 december 1998 || Spacewatch
|-
| (59166) - || 1998 YZ18 ||25 december 1998 || Spacewatch
|-
| (59167) - || 1998 YC19 ||25 december 1998 || Spacewatch
|-
| (59168) - || 1998 YU19 ||25 december 1998 || Spacewatch
|-
| (59169) - || 1998 YJ26 ||16 december 1998 || LINEAR
|-
| (59170) - || 1998 YA27 ||16 december 1998 || LINEAR
|-
| (59171) - || 1999 AP2 ||9 januari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (59172) - || 1999 AE3 ||10 januari 1999 || W. R. Cooney Jr.
|-
| (59173) - || 1999 AC5 ||11 januari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (59174) - || 1999 AT5 ||12 januari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (59175) - || 1999 AF6 ||15 januari 1999 || Spacewatch
|-
| (59176) - || 1999 AP7 ||11 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (59177) - || 1999 AT7 ||11 januari 1999 || T. Kagawa
|-
| (59178) - || 1999 AF8 ||13 januari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (59179) - || 1999 AG8 ||13 januari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (59180) - || 1999 AP12 ||7 januari 1999 || Spacewatch
|-
| (59181) - || 1999 AB13 ||7 januari 1999 || Spacewatch
|-
| (59182) - || 1999 AR13 ||8 januari 1999 || Spacewatch
|-
| (59183) - || 1999 AP15 ||9 januari 1999 || Spacewatch
|-
| (59184) - || 1999 AR15 ||9 januari 1999 || Spacewatch
|-
| (59185) - || 1999 AT15 ||9 januari 1999 || Spacewatch
|-
| (59186) - || 1999 AK16 ||9 januari 1999 || Spacewatch
|-
| (59187) - || 1999 AP17 ||11 januari 1999 || Spacewatch
|-
| (59188) - || 1999 AJ18 ||11 januari 1999 || Spacewatch
|-
| (59189) - || 1999 AU19 ||13 januari 1999 || Spacewatch
|-
| (59190) - || 1999 AZ21 ||15 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (59191) - || 1999 AS24 ||15 januari 1999 || ODAS
|-
| (59192) - || 1999 AU30 ||14 januari 1999 || Spacewatch
|-
| (59193) - || 1999 AJ31 ||14 januari 1999 || Spacewatch
|-
| (59194) - || 1999 BV1 ||18 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (59195) - || 1999 BG2 ||19 januari 1999 || CSS
|-
| (59196) - || 1999 BN2 ||19 januari 1999 || Spacewatch
|-
| (59197) - || 1999 BN3 ||20 januari 1999 || Kleť
|-
| (59198) - || 1999 BT3 ||19 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (59199) - || 1999 BH6 ||20 januari 1999 || ODAS
|-
| (59200) - || 1999 BS7 ||21 januari 1999 || K. Korlević|}

Planetoïdenlijsten